

Astronomia 
 9884 Příbram – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Příbram – città della Repubblica Ceca
 Uhelná Příbram – comune mercato della Repubblica Ceca

Persone 
 Alfred Francis Přibram – storico e accademico britannico di origine austriaca
 Karl Pribram – medico neurochirurgo austriaco, professore di psichiatria e psicologia

Altro 
 1. Fotbalový Klub Příbram – società calcistica ceca con sede nella città di Příbram